Wiktar Sokał (ur. 1954) – białoruski piłkarz i trener.
 Wiktar Sokał (ur. 1981) – białoruski piłkarz.